Lamanonia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lamanonia ingår i familjen Cunoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Lamanonia